SDC – kod ISO języka sassarskiego
 SDC – San Diego Chargers, zespół futbolu amerykańskiego
 SDC – skrót hrabstwa San Diego (ang.: San Diego County)